Cattedrale di San Salvatore
 Cattedrale di San Salvatore – Aix-en-Provence
 Cattedrale di San Salvatore – Bruges
 Cattedrale di San Salvatore – Montalcino
 Cattedrale di San Salvatore – Vienna

Pagine correlate 

 Chiesa di San Salvatore
 San Salvatore